Molekulska formula -{C25H28O6}- se može odnositi na:

 Arugozin C
 Soforaflavanon G